PT 34 steht für:
 PT 34 (Schnellboot), PT-Schnellboot der U.S. Navy, das im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde
 PT-34, sowjetischer Minenräumpanzer, siehe T-34#Abgeleitete Modelle